1959 Голяма награда на Германия е 8-о за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 2 август 1959 година на пистата АФУС близо до град Берлин, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия